Isabella duchessa dei diavoli – film del 1969
 Isabella duchessa dei diavoli – fumetto del 1966